Kulick peut désigner:

Patronyme 
 Bruce Kulick (1953-), est un guitariste américain. 
 Bob Kulick (1950-2020), est un musicien et producteur de musique américain. 

Homonymie de patronyme